Nemesis - program na systemy UNIXowe i UNIXopodobne (np. Linux) działający w trybie tekstowym, generujący pakiety IP, ARP, DNS, i inne. Daje duże możliwości ustawiania różnych aspektów pakietów (flagi, dane nagłówka, dane). Używany do testów penetracyjnych. Ponieważ używa surowych gniazd, wymaga uprawnień roota. Do poprawnego działania wymaga biblioteki Libnet w wersji co najmniej 1.0.2a.

Linki zewnętrzne 
 Strona Nemesis na SourceForge
 Dokumentacja

Oprogramowanie łamiące zabezpieczenia
Bezpieczeństwo sieciowe